Käru est un toponyme pouvant désigner:

Toponyme

Käru, commune du comté de Rapla
Käru, bourg du comté de Rapla
, village du comté de Viru occidental
, village du comté de Pärnu

Voir aussi

Homonymie de toponyme